La leggenda del santo bevitore – racconto dello scrittore Joseph Roth
La leggenda del santo bevitore – film di Ermanno Olmi trasposizione della precedente opera